La 14 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

Allemagne 
  armée de l'Empire allemand
  armée de la Wehrmacht

États-Unis 
  armée

Japon 
  régionale

Royaume-Uni 
  armée

Union soviétique et Russie 
  armée
  armée de la Garde